Antonio « Nino » Schibetta est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Tony Musante. 

Il est le chef du gang des siciliens (sorte de parrain de la mafia) et s'occupe, entre autres, du trafic de drogues dans la prison.

Biographie

Sentence 
Prisonnier #95S604, condamné le  pour deux assassinats à une peine de prison de 120 ans, et libérable sur parole après 70 ans.

Personnalité 
C'est un homme très respecté et reconnu par la majorité des autres détenus, correspondant au principe du Parrain. Il fait toujours effectuer les sales besognes par des sbires, essentiellement des italiens et des afro-américains. Même si la vengeance lui tient à cœur, il sait toutefois être diplomate et raisonnable. Il porte un réel amour à sa femme. Il semble également plus cultivé que la majorité des détenus.

Il passe donc son temps à jouer aux cartes et à manger de la cuisine italienne dans sa cellule.

Saison 1 

Il apprendra la mort de sa femme durant son séjour en prison.

Lorsque beaucoup de ses proches alliés seront petit à petit transférés dans d'autres blocs ou encore tués, Nino se sentant en danger décidera de nouer de nouvelles alliances. Il proposera aux Homeboys de partager le trafic de drogue, et va laisser les afro-américains prendre une part du trafic. Il commencera cette coopération en démasquant un espion des stups de la brigade anti-drogue infiltré à Oswald, qui finira par être retrouvé pendu. 

Adebisi décidera de s’allier à Nino et aux siciliens, ainsi qu'O'Reilly, que Nino voit d'un mauvais œil mais subit du chantage de sa part. 

Mais Adebisi et O'Reilly comploteront contre lui. En effet, les deux prisonniers affectés aux cuisines décideront de le tuer à petit feu en mettant dans sa nourriture des bouts de verre pilés pendant près de deux semaines. Nino finira par décéder dans d’atroces souffrances, d’hémorragies internes.

Articles connexes 
 Peter Scibetta

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction italo-américain
Prisonnier de fiction
Mafieux de fiction
Méchant de fiction